Mistrzostwa Europy w Zapasach 2018 odbyły się w dniach 30 kwietnia – 6 maja 2018 w Kaspijsku w Rosji, na terenie Ali Aliyev Sport Complex.

Reprezentacja Polski

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny 

 Zdobywca brązowego medalu w kategorii 72 kg, Iuri Lomadze z Gruzji został zdyskwalifikowany za doping.

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Strona zawodów

Mistrzostwa Europy w zapasach
2018 w zapasach
2018 w Rosji
Dagestan
Zapasy w Rosji